Igor Vladimirovitch Kniazev - en russe : , et en anglais :  (né le  à Elektrostal en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 

En 1999, il passe professionnel avec le HK Spartak Moscou dans la Vyschaïa liga. Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Hurricanes de la Caroline en , en . La saison suivante, il part en Amérique du Nord et est assigné dans la Ligue américaine de hockey. En 2004, il signe au Khimik Voskressensk en Superliga.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection jeune.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde junior
 2002 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|1999-2000|| Spartak Moscou|| Pervaïa liga|| 13|| 2|| 4|| 6|| 74|| || || || || 
|-
| Spartak Moscou|| Vyschaïa Liga|| 26|| 1|| 1|| 2|| 16|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Spartak Moscou|| Vyschaïa Liga|| 42|| 6|| 3|| 9|| 64|| 11|| 0|| 2|| 2|| 37
|-
| rowspan=3|2001-2002|| Spartak Moscou|| Pervaïa Liga|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| Spartak Moscou|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || || 
|-
|Ak Bars Kazan|| Superliga|| 16|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lock Monsters de Lowell|| LAH|| 68|| 2|| 5|| 7|| 68|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Falcons de Springfield|| LAH|| 72|| 1|| 6|| 7|| 61|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Khimik Voskressensk || Superliga|| 29|| 0|| 1|| 1|| 59|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Khimik Mytichtchi || Superliga|| 21|| 3|| 1|| 4|| 36|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|2006-2007|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 15|| 0|| 2|| 2|| 22|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Vitiaz Tchekhov|| Superliga|| 12|| 0|| 0|| 0|| 84|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| HK MVD|| Superliga|| 9|| 0|| 1|| 1|| 6|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| HK MVD || KHL|| 8|| 0|| 1|| 1|| 8|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga || 10|| 0|| 2|| 2|| 40|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2009-2010 || SK Kadan || 1.liga || 18|| 0|| 1|| 1|| 32|| || || || || 
|-
| KLH Vajgar Jindřichův Hradec || 2.liga || 2|| 0|| 1|| 1|| 12|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Lada Togliatti|| VHL|| 43|| 0|| 6|| 6|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Titan Kline|| VHL || 52 || 5 || 4 || 9 || 60 || 3 || 0 || 0 || 0 || 27 
|-
| 2012-2013|| Titan Kline || VHL || 8 || 0 || 1 || 1 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK Riazan || VHL || 11 || 1 || 1 || 2 || 37 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK Tver || VHL || 29 || 2 || 0 || 2 || 130 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2000 || Championnat du monde moins de 18 ans ||6||0||1||1||4|| Médaille d'argent
|- 
| 2001 || Championnat du monde moins de 18 ans ||6||1||4||5||24|| Médaille d'or
|-
| 2002 || Championnat du monde junior ||7||2||1||3||35|| Médaille d'or

Références

Voir aussi 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Elektrostal
Naissance en janvier 1983
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK MVD
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Titan Kline
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Tver
Joueur du HK Riazan